Юзефув () — название нескольких населённых пунктов в Польше:

 Юзефув — город в Польше, входит в Люблинское воеводство, Билгорайский повят.
 Юзефув — город в Польше, входит в Мазовецкое воеводство, Отвоцкий повят.
 Юзефув — гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Билгорайский повят, Люблинское воеводство.

 Составные названия 
 Юзефув-над-Вислон — село в Польше, входит в Люблинское воеводство, Опольский повят.
 Юзефув-над-Вислон — гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Опольский повят, Люблинское воеводство.